De Amateurliga Hamburg 1954/55 was het tiende voetbalkampioenschap van de Amateurliga Hamburg. De competitie fungeerde als tweede divisie onder de Oberliga Nord. 

SC Victoria Hamburg werd kampioen en SC Concordia Hamburg vicekampioen. Beide clubs namen deel aan de eindronde om te promoveren, maar ze konden deze allebei niet afdwingen.

Eindstand

Externe links
 f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1954/55